IOU oder I.O.U. ist:

 ein englischer Ausdruck für Schuldschein (phonetisch sind I-O-U und I owe you [dt. Ich schulde Ihnen] identisch)
 eine Abkürzung für die Internationale Olympiajollen-Union, der Klassenvereinigung der olympischen Bootsklasse von 1936, siehe O-Jolle.
 eine Abkürzung für die Input Output Unit, ein Teil des Computers, siehe Eingabe und Ausgabe 
 Name eines Liedes von 1983 der britischen Band Freeez, siehe I. O. U. (Lied)
 eine Abkürzung für die International Ornithologists’ Union (ehemals International Ornithological Committee)

IOU